Příjmení Navrátilová nosí více osobností. Mužskou variantou je Navrátil.

Známé nositelky 
Dagmar Navrátilová (* 1966) – česká politička, poslankyně
Gabriela Navrátilová (* 1976) – česká tenistka 
Květoslava Navrátilová (* 1954) – česká zpěvačka
Ludmila Navrátilová (* 1965) – česká politička
Markéta Navrátilová (* 1972) – česká sportovní fotografka
Martina Navrátilová (* 1956) – americká tenistka pocházející z Československa

Související články 
Navrátil